Кро́кус:

 Крокус — название рода растений Шафран () в садоводческой литературе.
 Крокус — персонаж греческой мифологии.
 (1220) Крокус — астероид внешней части главного пояса.
 Крокус (фотоувеличитель) — марка популярных среднеформатных фотоувеличителей производства Польши.
 Крокус, или красный крокус — мелкодисперсный оксид железа(III), используемый как абразив.
 Зелёный крокус, мелкодисперсный оксид хрома(III), используемый как абразив.
 Крокус (комплекс) — космический комплекс обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет МБР.
 Крокус — система отображения информации в системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Око».
 Крокус (цирк) — российский цирк-шапито, https://circus-crocus.ru
 «Крокус-Сити» — торгово-выставочный и деловой центр в Московской области.

 Crocus Group — российская компания, крупный девелопер.
 Krokus — хард-рок-группа из Швейцарии.

См. также 
 Крокос (значения)